Vaals (gemeente), een gemeente in Zuid-Limburg
 Vaals (plaats), de hoofdplaats in deze gemeente
 Vaals (dialect), een Limburgs dialect, gesproken in deze plaats
 Vaals (krater), een krater op Mars